Le Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou est un territoire rural situé dans le département du Tarn en France, au croisement de trois agglomérations Toulouse, Albi et Montauban.

Il compte plus de  habitants répartis dans 64 communes (regroupées en 4 communautés de communes, ainsi qu'une commune dite isolée).

Il fait l'objet :
 d'une réflexion stratégique et de mise en cohérence des politiques locales dont le rôle est de porter une réflexion stratégique d’aménagement et de développement cohérent et équilibré du territoire ;
 d'un projet de développement du territoire, en matière de développement économique, de gestion de l’espace et d’organisation des services ; le projet de développement (Charte de développement du Pays) est élaboré et mis en œuvre par les collectivités du territoire adhérentes au Pays et la société civile.

Il offre :
 une complémentarité d’action avec les collectivités adhérentes au Pays ;
 une compétence transversale d'aménagement du territoire ;
 des représentants économiques, sociaux, culturels et associatifs (le Conseil de Développement), pour renforcer la concertation locale.

Compléments

Lien externe 

Site du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou 

Intercommunalité dans le Tarn